Forlig kan betyde:
 Juridiske forlig
 Politiske forlig, fx indgået mellem partier i Folketinget.
 Indgåede overenskomster på arbejdsmarkedet. Herfra kendes Forligsinstitutionen.